Galerella (zoogdier), geslacht van zoogdieren
Galerella (plant), geslacht van Bolbitiaceae